

Cinema 
 The Informer – film del 1912 diretto da D.W. Griffith
 The Informer – film del 1914 diretto da Raymond B. West
 The Informer – film del 1929 diretto da Arthur Robison
 Il traditore (The Informer) – film del 1935 diretto da John Ford
 The Informer - Tre secondi per sopravvivere (The Informer) – film del 2019 diretto da Andrea Di Stefano

Letteratura 
 Il traditore – romanzo di Liam O'Flaherty del 1925

Televisione 
 The Informer – serie televisiva britannica